Jens Filbrich (ur. 13 marca 1979 w Suhl) – niemiecki biegacz narciarski, medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Kariera 
Pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach – ojciec Wolfgang uprawiał biegi narciarskie i ma uprawnienia trenera biatlonu, matka Sigrun Krause sięgnęła po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Innsbrucku w 1976 w składzie sztafety biegaczek narciarskich NRD. Brat Jensa Raik uprawia kombinację norweską. Filbrich jest zawodnikiem SV Eintracht Frankenhain i z zawodu żołnierzem Bundeswehry.

Wiele sukcesów osiągnął jako członek niemieckiej sztafety biegowej na imprezach mistrzowskich. Od mistrzostw świata w Lahti w 2001 r., kiedy medal przypadł Niemcom po dyskwalifikacji zwycięskiej Finlandii, sztafeta niemiecka nie schodziła z podium w kolejnych imprezach (mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich) aż do igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 r. W składzie wszystkich tych sztafet biegł Filbrich, zdobywając tym samym kolejno brąz w Lahti w 2001, brąz w Salt Lake City w 2002, srebro na mistrzostwach w Val di Fiemme w 2003 r., srebro na mistrzostwach w Oberstdorfie w 2005 r. i srebro w Turynie w 2006 r. Ponadto Filbrich zdobył srebro na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w sztafecie sprinterskiej wspólnie z Axelem Teichmannem. Na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 r. po raz pierwszy od kilku lat zabrakło medalu dla niemieckiej sztafety (ukończyła rywalizację na 4. miejscu, z Filbrichem na pierwszej zmianie), ale Filbrich zdobył pierwszy medal indywidualnie – brąz na „królewskim” dystansie 50 km techniką klasyczną. Wcześniej na mistrzostwach świata kilkakrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce – w Val di Fiemme był 6. na 30 km techniką klasyczną ze startu wspólnego, w Oberstdorfie 8. na 15 km techniką dowolną, w Sapporo 4. w biegu łączonym. Na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City i Turynie w biegach indywidualnych plasował się poniżej dziesiątego miejsca.

Nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, chociaż był m.in. drugi w prestiżowym biegu na 50 km w Oslo-Holmenkollen w marcu 2005 r., gdzie przegrał jedynie z Estończykiem Andrusem Veerpalu. W sezonie 2004/2005 zajął najwyższe miejsce w karierze w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – 11.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 106.
 sezon 2001/2002: 60.
 sezon 2002/2003: 29.
 sezon 2003/2004: 16.
 sezon 2004/2005: 11.
 sezon 2005/2006: 19.
 sezon 2006/2007: 19.
 sezon 2007/2008: 30.
 sezon 2008/2009: 22.
 sezon 2009/2010: 27.
 sezon 2010/2011: 26.
 sezon 2011/2012: 25.
 sezon 2012/2013: 28.
 sezon 2013/2014: 56.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Strona Jensa Filbricha (wersja archiwalna) 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Suhl